Guerra de los Margraves puede referirse a:
Guerra de los Margraves de Alemania del Norte (1308-1317)
Primera Guerra de los Margraves (1449-1452)
Segunda Guerra de los Margraves (1552-1555)